Карнул, Карну́лу (, , ) — город в Южной Индии в штате Андхра-Прадеш. Административный центр округа Карнул. Карнул расположен в 212 км к югу от столицы штата, города Хайдарабад. Шестой по величине город штата. Известен как «Ворота Раяласимы», является крупнейшим городом данного региона. С 1 октября 1953 года по 31 октября 1956 года являлся столицей штата Андхра.

Этимология 
Название «Карнул» производно от названия «Канденаволу». Кандена в переводе с языка телугу означает смазка. Также город был известен под названиями Сканда или Кумарасвани (главный бог войны)

Физико-географическая характеристика 

Средняя высота над уровнем моря — 273 метра. Карнул расположен на берегах реки Тунгабхадра, правом притоке реки Кришна. Также через город протекают реки Хандри и Нива.

Климат тропический с температурами от 26 °C до 45 °C летом и от 12 °C до 31 °C зимой. Годовая норма осадков — 542 мм.

Население 
Согласно переписи населения Индии 2011 года численность населения Карнула — 484 327 человек, из них 239 401 мужчина и 238 723 женщины. Уровень грамотности — 77,37 %.

Производство 
Преобладает цементное производство. Одной из первых сфер деятельности жителей стало производство хлопчатобумажной продукции и хлопкоочистка, изготовление ковров. Вырастало количество растительных масел, которое поступало на экспорт за границу.

Примечания 

Города Андхра-Прадеш
Бывшие столицы штатов Индии